Meqquitsoq bezeichnet:
 Meqquitsoq (Berg) (Skinderhvalen), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Meqquitsoq (Insel, Alluttoq), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Meqquitsoq (Insel, bei Ilimanaq), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Meqquitsoq (Insel, Paakitsoq), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Meqquitsoq (Insel, Kitsissut, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Meqquitsoq (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Meqquitsoq (Insel, Kangerluk), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Meqquitsoq (Insel, Kitsissut, Qeqertarsuaq), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Meqquitsoq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland